Österreich-Teschen steht für
 Österreich-Teschen, Nebenlinie des Hauses Habsburg-Lothringen

Österreich-Teschen ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht von Österreich-Teschen (1817–1895), österreichischer Feldmarschall und Generalinspektor der österreichisch-ungarischen Armee
 Eugen von Österreich-Teschen (1863–1954), österreichischer Feldmarschall, Hochmeister des Deutschen Ordens
 Friedrich von Österreich-Teschen (1856–1936), österreichisch-ungarischer Feldmarschall, Heerführer im Ersten Weltkrieg, Großgrundbesitzer und Unternehmer

 Mathilde von Österreich-Teschen (1849–1867), österreichische Adlige